Прототектоніка (, , ) – первинна тектоніка інтрузиву, тобто деформація (складки, тріщини), яка мала місце в період і після застигання магматичної речовини.

Див. також 
 Тектоніка

Література 
 

Тектоніка